Тупатаро има више значења:

 Тупатаро (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тупатаро (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тупатаро (Уандакарео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тупатаро (Уирамба), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тупатаро (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тупатаро (Сенгио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику